Een takkenschaar met lange handvatten voor de bediening ervan.
 Een rupsenschaar met een lang handvat, bediend met een touw.